Poya (Nieuw-Caledonië), een gemeente in Nieuw-Caledonië
 Poya (geslacht), een geslacht van haften